Игорь Владимирович Мисько () — российский хоккеист, крайний левый нападающий. С начала профессиональной карьеры в 2005 выступал за петербургский СКА. До этого выступал за клубы «Ижорец» (1991—2003), «Локомотив» СПб (2003—2004), «Спартак» СПб (2004—2005).

Скончался за рулем автомобиля 6 июля 2010 от сердечной недостаточности. Похоронен на Колпинском кладбище.

Статистика выступлений

Память 
 В СКА выведен из обращения № 26, под которым играл Игорь Мисько.
 Ежегодно проходит футбольный турнир среди болельщиков ХК СКА памяти Н. Г. Пучкова и Игоря Мисько.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Колпинском кладбище